Керр () — прізвище і топонім.

Персоналії 
 Керр (прізвище)
 Керр Сміт (;  1972) — американський актор.

Топоніми 
 Керр (округ, Техас) () — округ (графство) у штаті Техас, США.

Інше 
 Клан Керр (, ) — один з кланів Шотландії.
 ГЕС Керр () — гідроелектростанція у штаті Монтана (США).